Плуталов — русская фамилия.

Известные носители 
 Плуталов, Григорий Васильевич (1736—1827) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, шлиссельбургский комендант.
 Плуталов, Николай Максимович (1861 — после 1920) — русский военный деятель, генерал-майор. Герой Первой мировой войны. 

 Плуталова, Наталия Алексеевна (1943—2015) — советский и российский звукорежиссёр.